Delavan puede hacer referencia a una población de los Estados Unidos:

Delavan (Illinois)
Delavan (Minnesota)
Delavan (Wisconsin), una ciudad
Delavan (condado de Walworth, Wisconsin), un pueblo
Delavan Lake, un lugar designado por el censo
Municipio de Delavan (condado de Faribault, Minnesota)
Municipio de Delavan (condado de Tazewell, Illinois)